Рассказ служанки ():
 «Рассказ служанки» — роман-антиутопия Маргарет Этвуд, выпущенный в 1985 году.
 «История служанки» — экранизация романа, вышедшая в 1989 году.
 «Рассказ служанки» — телевизионная адаптация романа, вышедшая в 2017 году.